Хопёрское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Хопёрское сельское поселение — сельское поселение, Новониколаевский район, Волгоградская область
 Хопёрское сельское поселение — входит в Тихорецкий район Краснодарского края
 Хопёрское сельское поселение — входит в Балашовский район Саратовской области